Gutter (englisch = Rinnstein) bezeichnet:

 Gutter (Comic), den Raum zwischen den Panels eines Comics
 Gutter, die Bereiche rechts und links neben der Lauffläche einer Bowlingbahn, siehe Bowling #Die Bowlingbahn
 Gutter Ballet, ein 1989 erschienenes Musikalbum der Band Savatage

Gutter ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Gutter (1917–1982), Schweizer Literaturforscherin
 Christine Gutter (* 1972), Schweizer Snowboarderin